Розмари́ Элле́н Гуи́ли (; ) — американская , автор справочных и энциклопедических изданий по тематике духовности, оккультизма и паранормальных явлений. Её работы переведены на 14 языков.

Биография 

Родилась 8 июля 1950 года в Форт-Лодердейле штата Флориде. Выросла в Анкоридже и Сиэттле.

Получила бакалавра гуманитарных наук в области коммуникаций в Вашингтонском университете.

Работала журналистом в Нью-Йорке.

Была членом правления Национального музея загадок и исследований () и Фонда изучения пришельцев ().

Была замужем за Джозефом Редмайлсом, вместе которым жила в Милфорде, штат Коннектикут.

Писательская деятельность 

Перу Гуили принадлежит более 65 книг, среди которых «Атлас таинственного в Северной Америке» (), где представлены описаны места расположенные в США и Канаде с загадочными  явлениями, написанные в соавторстве с Риком Фишером «НЛО и пришельцы, лунный ландшафт: торжество лунной астрономии, магии, легенд и преданий» () и «Неистовая уиджа: потрясающие подлинные истории» (). Две свои последние книги «Оборотни и »  и «Призрачные холмы и впадины: что скрывается в округе Грин, штат Пенсильвания» () были написаны ей в соавторстве в Кевином Полом. Одним из её наиболее частых и любимых соавторов был . Также она является автором десяти энциклопедий, среди которых «Энциклопедия ведьм и колдовства» (), «Энциклопедия ангелов» (), «Энциклопедия демонов и демонологии» (), а также «Харперская энциклопедия мистики и паранормальных явлений» (), где представлены темы  связанные с духовностью, мифологией и Нью-эйджем.

Как автор работ в области вампирологии была известна в среде субкультурных сообществ, которые исследовала. В частности она серьёзно изучала растущий феномен самопровозглашённых вампиров, посвятив им книгу «Вампиры среди нас» (), вышедшую в 1991 году. Кроме того, Гуили выпустила ряд энциклопедических изданий: в 1994 году в издательстве Macmillan «Исчерпывающий справочник о вампирах» (), в 2005 году в издательстве  «Энциклопедию вампиров, оборотней и иных чудовищ» () и в 2008 году — «Вампиры» (), в рамках серии «Тайны, легенды, необъяснимые явления» ().

Гуили являлась редактором-консультантом журнала , постоянным автором TAPS Paramagazine  и The Journal of Abduction-Encounter Research.

Телевизионная деятельность 

Была постоянным гостем радио ток-шоу Coast to Coast AM, в соавторстве с ведущим которого —  написала книгу «Разговор с мёртвыми» (). Кроме того, она выступала на телеканалах A&E («Тайная жизнь вампиров»/), Animal Planet (The («Утраченные плёнки»/; и «Приведения»/), CBS (новостное телешоу «»), Discovery Channel («Поиск: лунные загадки»/; и «» Уильяма Шетнера), History Channel («Ангелы: добро или зло»/) и  (Салемское ведьмовство и таинственные путешествия/; «Дети могилы»/; «Одержимые»/  и «Охотник за приведениями»/). Её знания и опыт легли в основу 4 сезона телесериала «Сверхъестественное». Принимала участие в таких мероприятиях, как International U.F.O Congress and Conference, Vail Symposium, and Michigan Paranormal Convention.

Награды 

 Lifetime Achievement Award Общества исследований паранормальных явлений Верхнего полуострова Мичигана ()(2015)

Критика 
Американский телевангелист  выступил с критикой понимания Гуили  такого явления как интуиция,  о которой она в своей «Харперской энциклопедии мистики и паранормальных явлений» писал, что «интуиция неизменно оказывается права». Анкенберг отмечал, что в таком случае отбрасываются рациональное мышление и духовная проницательность. Кроме того, он высказал мнение, что на примере «Энциклопедии ангелов» можно сделать вывод, что Гуили и другие писатели нью-эйдж пишущие литературу про ангелов невольно обращаются к падшим ангелам и демонам. В книге Гуили «Ангелы милосердия» Анкенберг критикует её утверждение о том, что „ангелам“ стоит доверять безоговорочно, не опасаясь, что им могут притвориться демоны.

Сочинения 

 The Encyclopedia of Witches, Witchcraft & Wicca. , 1989.
 Third edition: , 2008. ISBN 0-8160-7103-9
 Tales of Reincarnation. , 1989. ISBN 0-671-66257-0.
 Harper's Encyclopedia of Mystical & Paranormal Experience. Harper San Francisco, 1991. ISBN 0-06-250366-9.
 Second edition: Castle Books, 1994. ISBN 0-7858-0202-9.
 Vampires Among Us. Pocket Books, 1991.
 Second edition: Pocket Books, 1991. ISBN 0-671-72361-8.
 Rosemary Ellen Guiley’s Vampires Among Us Revised Edition. E-book, 2011.
 Vampires Among Us Revised Edition. Visionary Living, Inc., 2014.
 Moonscapes: A Celebration of Lunar Astronomy, Magic, Legend and Lore. , 1991. ISBN 0-13-541681-7
 The Mystical Tarot. , 1991. ISBN 0-451-16800-3.
 The Encyclopedia of Ghosts and Spirits. Facts On File, 1992. ISBN 0-8160-2140-6
 Third edition: Facts On File, 2007. Foreword by Troy Taylor. ISBN 0-8160-6737-6
 The Encyclopedia of Dreams: Symbols and Interpretations. , 1993.
 Second edition: , 1995. ISBN 0-425-14788-6.
 The Complete Vampire Companion. Macmillan Publishers, 1994. ISBN 0-671-85024-5. With J.B. Macabre.
 Angels of Mercy. Pocket Books, 1994. ISBN 0-671-77094-2.
 Atlas of the Mysterious in North America. Facts On File, 1995. ISBN 0-8160-2876-1.
 The Angels Tarot. HarperSanFrancisco, 1995. ISBN 0-06-251193-9. With .
 The Alchemical Tarot. Thorsons, 1995. ISBN 1-85538-301-2. With .
 The Miracle of Prayer: True Stories of Blessed Healings. Pocket Books, 1995. ISBN 0-671-75692-3.
 The Encyclopedia of Angels. Facts On File, 1996. ISBN 0-8160-2988-1
 Second edition: Facts on File, 2004. ISBN 0-8160-5024-4. Foreword by Lisa J. Schwebel.
 Blessings: Prayers for the Home and Family. Pocket Books, 1996. ISBN 0-671-53713-X.
 Second edition: Simon & Schuster, 1998. ISBN 0-671-53714-8.
 Dreamwork For The Soul. Berkley Books, 1998. ISBN 0-425-16504-3.
 Wellness: Prayers for Comfort and Healing. Simon & Schuster, 1998. ISBN 0-671-53712-1.
 I Bring You Glad Tidings. Simon & Schuster, 1999. ISBN 0-671-02612-7.
 Second edition: Simon & Schuster, 2010. ISBN 1-4516-0604-4.
 An Angel in Your Pocket. Thorsons, 1999. ISBN 0-7225-3967-3.
 Prayer Works: True Stories of Answered Prayer. , 1999. ISBN 0-87159-243-6.
 Encyclopedia of the Strange, Mystical & Unexplained. Gramercy Books, 2001. ISBN 0-517-16278-4.
 Dreamspeak: How To Understand the Messages in Your Dreams. Berkley Books, 2001. ISBN 0-425-18142-1.
 The Encyclopedia of Saints. Infobase Publishing, 2001. ISBN 0-8160-4134-2.
 A Miracle in Your Pocket. Thorsons, 2001. ISBN 0-00-711530-X.
 Breakthrough Intuition. , 2002. ISBN 0-425-17655-X.
 The Quotable Saint. Infobase Publishing, 2002. ISBN 0-8160-4375-2.
 Ask the Angels. Element Books, 2003. ISBN 0-00-715130-6.
 2009 edition: Thorsons. ISBN 0-00-732360-3.
 The Encyclopedia of Vampires, Werewolves and Other Monsters. Infobase Publishing, 2004. ISBN 0-8160-4684-0.
 Second edition: The Encyclopedia of Vampires and Werewolves. Facts On File, 2011. ISBN 0-8160-8180-8.
 The Dreamer's Way: Using Proactive Dreaming To Heal And Transform Your Life. , 2004. ISBN 0-425-19423-X.
 Fairy Magic. Thorsons Element, 2004. ISBN 0-00-715129-2.
 The Tao of Dreaming. Berkley Books, 2005. ISBN 0-425-20280-1. With Sheryl Martin.
 Angel Magic For Love and Romance. Galde Press, 2005. ISBN 1-931942-14-5.
 The Encyclopedia of Magic and Alchemy. Infobase Publishing, 2006. ISBN 0-8160-6048-7.
 Vampires. Infobase Publishing, 2008. ISBN 0-7910-9398-0.
 Ghosts and Haunted Places. Infobase Publishing, 2008. ISBN 0-7910-9392-1.
 Witches and Wiccans. Infobase Publishing, 2008. ISBN 0-7910-9397-2.
 The Encyclopedia of Demons and Demonology. Infobase Publishing, 2009. ISBN 0-8160-7314-7. Foreword by .
 Dreams and Astral Travel. Infobase Publishing, 2009. ISBN 0-7910-9387-5.
 Ghosthunting Pennsylvania. Clerisy Press, 2009. ISBN 1-57860-353-6.
 Spirit Communications. Infobase Publishing, 2009. ISBN 0-7910-9391-3.
 Fairies. Infobase Publishing, 2009. ISBN 1-60413-630-8.
 Haunted Salem: Strange Phenomena in the Witch City. , 2011. ISBN 0-8117-0756-3.
 Talking to the Dead. Tor Books, 2011. ISBN 0-7653-2538-1. With .
 The Vengeful Djinn: Unveiling the Hidden Agendas of Genies. , 2011. ISBN 0-7387-2171-9. With Philip Imbrogno.
 Ouija Gone Wild: Shocking True Stories. Visionary Living, 2012. ISBN 978-0985724306. With Rick Fisher.
 Monsters of West Virginia: Mysterious Creatures in the Mountain State. Stackpole Books, 2012. ISBN 978-0811710282.
 Soul Journeys: Past and Future Lives, Visionary Living, Inc., 2013. 
 The Big Book of West Virginia Ghost Stories. Stackpole Books, 2014. ISBN 978-0811711159.
 Pocket Dream Guide & Dictionary. Visionary Living, 2013.
 Dream Messages from the Afterlife.  Visionary Living, 2013.
 Dreamwork for Visionary Living. Visionary Living, 2014.
 Haunted by the Things You Love. Visionary Living, 2014. ISBN 9780986077814. With .
 Develop Your Miracle Mind Consciousness, Visionary Living, 2014.
 The Art of Black Mirror Scrying.  Visionary Living, 2014.
 Guide to Psychic Power.  Visionary Living, 2015.
 Calling Upon Angels: How Angels Help Us in Daily Life. Visionary Living, 2015.

Издания на русском языке

Документальные и телевизионные передачи 

 Children of the Grave (2008) (сценарий) The Sci-Fi Channel
 The Lost Tapes (seasons 2 and 3). Animal Planet.
 The Haunted. Animal Planet.
 Angels: Good or Evil. History Channel.
 Witchcraft in Salem, Mysterious Journeys. The Travel Channel
 The Secret Life of Vampires, A&E
 Dreams and Food, The Discovery Health Channel
 Divine Magic: The World of the Supernatural: The Restless Dead, Time-Life Films
 Divine Magic: The World of the Supernatural: Dreams of Gold, Time-Life Films
 The Quest: Lunar Mysteries, Discovery Channel
 Adventures Beyond: America’s Most Haunted, Bob Schott Productions
 The Science and Power of Prayer, Hartley Film Foundation
  (2009)

Примечания

Литература 

 Macabre J. B. Vampires Among Us // Tekeli-li!, Winter/Spring 1992

Ссылки 
 Official website

Авторы энциклопедий и словарей
Английские писательницы XXI века
Английские писательницы XX века
Писатели США в жанре хоррор
Сценаристы США
Выпускники Вашингтонского университета